Дорнелаш — власна назва.

Топоніми

Дорнелаш (Амареш) — парафія.
 Дорнелаш (Агіар-да-Бейра) — парафія.
 Дорнелаш (Ботікаш) — парафія.
 Дорнелаш (Север-ду-Вога) — парафія.